Японская соккер-лига 1986/1987 Дивизион 2 — 15-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

Первый этап

Восток

Запад

Второй этап

Promotion Group

Relegation Group East

Relegation Group West

9-16 Playoff

См. также 
 Чемпионат Японии по футболу 1986/1987

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1986
Спорт в Японии в 1986 году
Спорт в Японии в 1987 году